Die Fußball-Oberliga Hessen 1992/93 war die fünfzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Meister wurde Kickers Offenbach.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Kickers Offenbach belegte in der Gruppe 3 der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga nur den dritten Platz und verpasste so den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm der FSV Frankfurt an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1993 teil und schied in der Vorrundengruppe Süd als Viertplatzierter aus.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1992/93 bei f-archiv.de

1992
Hessen